El nombre Hugo González puede referirse a las siguientes personas:

Hugo González Carhuavilca, político peruano;
Hugo González de Oliveira, nadador español;
Hugo González Durán, futbolista mexicano;
Hugo González Muñoz, exfutbolista y entrenador chileno;
Hugo González Neira, músico argentino.